Авиационные рекорды — рекорды, как официально зарегистрированные Международной авиационной федерацией (ФИА), так и неофициальные.

 Рекорды скорости (Рекорды скорости в авиации)
 Рекорды дальности полёта
 Список рекордов высоты полёта

См. также 
 Авиационный спорт
 История авиации

Примечания